Jméno a příjmení František Lorenc má více nositelů:

 František Lorenc (Lorenz) (1872–1957) – český jazykovědec, esperantista
 František Lorenc (lední hokejista) (???–???) – československý lední hokejista
 František Mirovít Lorenc (1800–1863) – učitel a národní buditel